Laer (Germania) – comune tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Pieter van Laer – pittore olandese

Pagine correlate 

Lauer